Borgoforte ima više značenja:
 Borgoforte, Firenze
 Borgoforte, Mantua
 Borgoforte, Padova